Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci
 Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu
 Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Uskoplju
 Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Molvama
 Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu
 Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama